Georges Meunier peut désigner :

 Georges Meunier (1869-1942), dessinateur et affichiste français ;
 Georges Meunier (1925-2015), coureur cycliste français ;
 Georges Meunier (1890-1935), architecte français.